Een verkeersweg:
N356 (België)
N356 (Frankrijk)
N356 (Nederland), zie Provinciale weg 356